Oglinda poate fi:

 Oglindă
 Oglinda (film), film de Andrei Tarkovski, 1974
 OTV (Oglinda TV) 
 La oglindă, poezie scrisă de George Coșbuc
 Nuclee oglindă, termen din chimie